jad – toksyna
 JAD (informatyka) – metodyka tworzenia aplikacji
 Jad (judaizm) – przyrząd liturgiczny w judaizmie